Радянский сельский совет (укр. Радянська сільська рада) — многозначный термин, топоним.

  — входит в состав Бердичевского района Житомирской области Украины. 
 Радянский сельский совет — входит в состав Белозёрского района Херсонской области Украины.
 Радянский сельский совет — входит в состав Кобелякского района Полтавской области Украины.
  — входит в состав Млиновского района Ровненской области Украины.